Бра́унер — німецьке прізвище.

Відомі носії:
 Браунер Віктор (1903–1966) — румуно-французький художник-сюрреаліст.
 Браунер Богуслав (1855–1935) — чеський хімік.
 Браунер Олександр Олександрович (1857–1941) — український зоолог.

Німецькі прізвища